Copa Artigas 1985 - siódmą (i zarazem ostatnią) edycję turnieju towarzyskiego o Puchar Artigas między reprezentacjami Paragwaju i Urugwaju rozegrano w 1985 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Artigas 1985 został zespół Urugwaju.

Poprzedni turniej z tej serii Copa Artigas 1983.

Copa Artigas
1985 w piłce nożnej
1985 w Ameryce Południowej
Paragwaj w XX wieku
Urugwaj w XX wieku